Protagrotis obscura är en fjärilsart som beskrevs av Barnes och Mcdunnough 1911. Protagrotis obscura ingår i släktet Protagrotis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
obscura